«Йон Йонсон» () — американское народное рекурсивное стихотворение, которое может повторяться неограниченное количество раз.

Происхождение песни 
Песня часто поётся со скандинавским акцентом (например, «J» произносится как «Y»; английская «W» как выраженный звук «V»). Этот акцент раскрывается уже в заглавном имени «Йон Йонсон», которое в американском варианте английского языка, обычно превращается в «Джан Джансен» или «Джон Джонсон». Демонстративный шведский акцент, возможно, указывает на происхождение песни вскоре после прибытия шведских эмигрантов в Соединённые Штаты Америки.

Возможным источником происхождения песни является шведская постановка «Йон Йонсон» (1899 год) о лесном лагере в Миннесоте (штат Миннесота является соседом штата Висконсин). Однако нет никаких доказательств, что одноимённая песня исполнялась как часть постановки.

Наиболее распространенная версия 
Существуют многочисленные версии этой песни, но все они являются вариациями следующего текста:

Английский оригинал:

My name is Yon Yonson,
I come from Wisconsin.
I work in a lumber yard there.
Everyone that I meet
When I walk down the street,
Says «Hello! What’s your name?»
And I say: My name is Yon Yonson…

Вариант перевода на русский:

Меня зовут Йон Йонсон,
Мой штат родной — Висконсин.
Работаю на складе я, где досочки кладут.
И каждый первый встречный
На улице, конечно,
Мне скажет: «О, привет! И как тебя зовут?»
А я в ответ: меня зовут Йон Йонсон… (И так далее).

Культурное влияние 
 Упоминается в романе «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» (1969 г.) Курта Воннегута.
 В 1987 году канадская группа альтернативного рока «The Dave Howard Singers» выпустила индастриал-панк-версию песни «Йон Йонсон».
 Американская детская группа «Ralph's World» выпустила версию песни на альбоме 2003 года, носящем название «Peggy's Pie Parlor». Текст песни был изменён и незначительно отличается от того, что приведён в этой статье.
 В компьютерной игре Psychonauts, персонаж Саша Найн начинает рассказывать это стихотворение в оцепенении, если бой с мега-цензором продолжается достаточно долго.
 Песня включена во многие американские песенники, издаваемые для детей.
 Текст стихотворения был использован в 1994 году в рекламе унисекс туалетной воды One от модного дома Calvin Klein

Примечания

Ссылки 
  David Howard Singers «Yon Yonson»

Песни по алфавиту
Детские песни
Народные песни США
Рекурсивные стихотворения
Рекурсивные предложения